Semester bezeichnet:
 allgemein einen Zyklus von 6 Monaten
 ein akademisches Studienhalbjahr, siehe Semester
 den kürzesten Finsterniszyklus von 6 Mondmonaten

Siehe auch:

 Semester at Sea, Album der US-amerikanischen Power-Pop-Band Valley Lodge von 2009